Гмы́ря — украинская фамилия, от гмыря — медлительный, мешковатый.

Известные носители:
 Гмыря, Борис Романович (1903—1969) — украинский советский оперный певец (бас)
 Гмыря, Пётр Арсентьевич (1905—1967) — директор Алчевского металлургического комбината (1937—1961), Герой Социалистического Труда, почётный гражданин города Алчевска
 Гмыря, Сергей Петрович (1954—2013) — украинский политический деятель, народный депутат Верховной Рады Украины 2, 3 и 4 созывов (1994—2005 годы)

Примечания